Bernhard Vošicky (svećenik) (* 1950.), austrijski redovnik-cistercit, svećenik i teolog
 Bernhard Vošicky (novinar) (* 1983.), austrijski novinar, glazbenik i radijski voditelj